T34 steht für:

 T34 Calliope, ein amerikanischer Raketenwerfer
 T34 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik
 T34 Heavy Tank, eine Weiterentwicklung des amerikanischen schweren Panzerprototyps T30
 Pratt & Whitney T34 Turbo-Wasp, ein Turboproptriebwerk

T 34 steht für:
 T 34 (Schiff, 1943), ein Flottentorpedoboot der Kriegsmarine

T-34 steht für:
 T-34, ein sowjetischer Panzer
 Beechcraft T-34 Mentor, ein amerikanisches Trainingsflugzeug
 T-34 (Zeitschrift), eine Zeitschrift der antideutschen Bewegung
 T-34 (Film), ein russischer Spielfilm aus dem Jahr 2018

T34